Вейккауслига 2005 () — 75-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Хака».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2005
Финляндия
Спорт в Финляндии в 2005 году